Jarov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jarov, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Jarov, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň